Гаписово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на востоке волости на правом берегу реки Кунья, в 12 км к востоку от границы райцентра Великие Луки. К западу находится деревня Заболотье, к востоку — деревня Великополье.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 44 жителя.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Шёлковская волость

Населённые пункты Великолукского района